Giovanni Battista Giorgini (1818-1908) – giurista e politico
 Giovanni Battista Giorgini (1898-1971) – imprenditore